Собра́л (, ) — португальська власна назва.

Особи 
 Луїза Собрал — португальська співачка.
 Салвадор Собрал — португальський співак.

Топоніми

Собрал (Олейруш) — парафія.
 Собрал-де-Монте-Аграсу — муніципалітет.
 Собрал-де-Монте-Аграсу (парафія)
 Собрал-да-Адіса — парафія.
 Собрал-да-Абельєйра — парафія.
 Собрал-де-Сан-Мігел — парафія.